Василий Сарандинаки:
 Сарандинаки, Василий Васильевич (1841—1914) — российский архитектор
 Сарандинаки, Василий Константинович (1800 — не ранее 1859) — полковник русской императорской армии, начальник отделения Артиллерийского департамента Военного министерства.